Вадим Васильевич Воронков (31 октября 1925, селе Нижний Белоомут, Зарайский уезд, Рязанская губерния, РСФСР — 18 июня 2016, Нижний Новгород, Российская Федерация) — советский и российский архитектор, главный архитектор города Горького (Нижнего Новгорода; 1966—1976), заслуженный архитектор РСФСР (1976). Почётный член Российской академии архитектуры и строительных наук.

Биография 

В 1952 году — окончил Московский архитектурный институт, и был направлен на работу архитектором в горьковский «Горпроект».

С 1958 по 1966 годы — главный архитектор Дзержинска.

С 1966 по 1986 годы — главный архитектор города Горького (впоследствии — Нижний Новгород).

Участвовал в разработке и реализации генеральных планов развития Горького, в том числе по ликвидации барачного фонда, строительству метрополитена.

С 1986 года — доцент, а с 1995 года и до последних лет жизни — профессор кафедры градостроительства Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

Избирался депутатом горьковского городского Совета народных депутатов нескольких созывов.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Серебряный орден ГДР
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета РСФСР
 Заслуженный архитектор РСФСР (1976)
 Почётный член Российской академии архитектуры и строительных наук
 Почетный гражданин города Нижнего Новгорода (2001)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники МАРХИ
Персоналии:Дзержинск (Нижегородская область)
Депутаты Горьковского городского совета
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР
Заслуженные архитекторы РСФСР
Почётные члены РААСН
Почётные граждане Нижнего Новгорода
Преподаватели Нижегородского архитектурно-строительного университета